Roßhart ist der Ortsname von

 Roßhart (Edling), Ortsteil der Gemeinde Edling, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Roßhart (Leiblfing), Ortsteil der Gemeinde Leiblfing, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern

Siehe auch:
 Roshardt